

Patronyme 

 Abdelhafid Kadiri, un ancien secrétaire d'État chargé de l'Agriculture du Maroc ;
 Abdelhak Kadiri (1937-2017), un homme d'état marocain ;
 Abdellah Kadiri (1937-2019), un militaire et homme politique marocain ;
 Boubker el-Kadiri (1913-2012), un intellectuel, académicien, écrivain et homme politique marocain ;
 Ruth Kadiri (1988-), une actrice nigériane de Nollywood.

Toponyme 

 Kadiri, ville indienne d'Andhra Pradesh.